Magister – tytuł zdobywany po ukończeniu studiów wyższych
 konwencja brydżowa – konwencja licytacyjna w karcianej grze brydż
 Magisterium Kościoła – katolicyzm – władza autorytarnego nauczania prawd wiary
 Magister – wychowawca we franciszkańskim domu formacyjnym